Дани́лівка (до 1945 року — Ай-Даніль, ) — селище в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.

Селища Криму